Top 40 (glazbena industrija)
Top 40 (radijski format)
HR Top 40
ARC Top 40
Track Top-40
Ö3 Austria Top 40
Album Top-40
RIANZ Top 40 Albums Chart, službena novozelandska glazbena top ljestvica
RIANZ Top 40 Singles Chart
Dutch Top 40
Top 40 Music Magazine
The Official NZ Top 40
UK Singles Chart (UK Top 40)
UK Top 40 (televizijska serija)
Adult Top 40, top-ljestvica adult contemporary glazbe
American Top 40 (AT 40)
Mainstream Top 40
Top 40 Tracks
Rick Dees Weekly Top 40